Adriano Galliani (1944) – imprenditore, dirigente sportivo e politico italiano
 Andrea Galliani (1988) – pallavolista italiano
 Emanuela Galliani (...) – astronoma amatoriale italiana
 Giovanni Galliani (1920-...) – calciatore italiano
 Goffredo Galliani (1857-1933) – attore e commediografo italiano
 Luciano Galliani (1943) – insegnante e politico italiano
 Luigi Galliani (1921-2012) – calciatore italiano
 Omar Galliani (1954) – artista italiano

Altro 

 Casa Galliani - edificio di Pavia

Pagine correlate 
Galiani